Kamenets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Каменец) :
Kamenets, village bulgare de l'obchtina de Momtchilgrad, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Kamenets, village bulgare de l'obchtina de Pordim, situé dans l'oblast de Pleven ;
Kamenets, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol.

le nom russe de Kamianets : ville de Biélorussie, dans la voblast de Brest.

voir aussi Kamieniec (nom de ville polonais) :
Kamieniec-Podolski, ville de près de 103 000 habitants, capitale de la Podolie, province autrefois lituano-polonaise, aujourd'hui ukrainienne ;
Kamieniec Ząbkowicki, ville de Basse-Silésie, en Pologne.

 Kamenec (district de Rokycany), en République tchèque.

 Étymologie : камінь, Kamin', signifiant "pierre" en vieux-slave.